Ordus är ett släkte av svampar. Ordus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ordus